Sony Ericsson K320 був випущений на основі Sony Ericsson K310, який досяг величезного успіху. Був представлений на початку 2007. У порівнянні зі своїм попередником має бездротову технологію Bluetooth. Основним недоліком телефону є його пам'ять, яка складає всього 15 Мб. та немає можливості для її розширення.

Дані пристрою 
 GSM 900/1800/1900
 65536 відтінків кольору дисплея
 Інфрачервоний порт
 Bluetooth
 15 Мб пам'яті
 Mp3

K320
Мобільні телефони, представлені в 2007 році